Steal steht für:

 Steal (Basketball), einem Fachbegriff der Sportart Basketball
 zum Fachbegriff der Sportart Baseball siehe Baseball#Base Stealing
 Steal, den Arbeitstitel und Namen der DVD des französisch-britisch-kanadischen Actionfilms Riders
 Steal This Album!, das dritte Studioalbum der US-amerikanischen Alternative-Metal-Band System of a Down
 Steal This Film, eine Serie von Filmen, welche die Bewegung gegen Geistiges Eigentum dokumentieren
 Steal Your Face, ein Live-Doppelalbum der Band Grateful Dead
 Steal-Phänomen, ein Krankheitsbild der Gefäßtchirurgie

Steal ist der Familienname folgender Personen:
 Krystal Steal (* 1982), US-amerikanische Pornodarstellerin